Vaiskonjärvi kan syfta på åtminstone två insjöar i Sverige. De ligger nära varandra på var sin sida om Lainioälven:

Vaiskonjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753520-177289), sjö i Kiruna kommun,  (6,28 ha)
Vaiskonjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753720-177313), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn